Por Villeneuve pode estar à procura de:

Cidades 
 Villeneuve (Ain)
 Villeneuve (Ariège)
 Villeneuve (Aveyron)
 Villeneuve (Canadá): um vilarejo canadense de Edmonton na província Alberta
 Villeneuve (Gironde)
 Villeneuve (Itália): uma comuna italiana na Vale de Aosta
 Villeneuve (Puy-de-Dôme)
 Villeneuve (Vaud): na suíça
 Villeneuve-d'Ascq: cidade francesa do departamento Nord
 Villeneuve-d'Olmes
 Villeneuve-du-Latou
 Villeneuve-du-Paréage
 Villeneuve-la-Guyard: comuna francesa na região administrativa da Borgonha
 Villeneuve-sur-Lot: comuna francesa na região administrativa da Aquitânia
 Villeneuve-sur-Allier: comuna francesa na região administrativa de Auvergne

Pessoas 
 Pierre Villeneuve - almirante francês das Guerras Napoleónicas
 Gilles Villeneuve - piloto canadense de Fórmula 1
 Jacques Villeneuve - campeão mundial de Fórmula 1, filho do também piloto Gilles Villeneuve
 Jacques-Joseph Villeneuve - piloto canadense de Fórmula 1 e irmão de Gilles Villeneuve
 Denis Villeneuve - Roteirista, diretor e produtor de cinema

Ver também 
 Autódromo Gilles Villeneuve: circuito em Montreal, Canadá
 Abbeville (desambiguação)

Desambiguação